Лос Тамариндос има више значења:

 Лос Тамариндос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тамариндос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тамариндос, Пунта Ријел (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тамариндос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тамариндос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Тамариндос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Тамариндос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тамариндос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тамариндос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тамариндос (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тамариндос (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тамариндос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тамариндос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тамариндос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тамариндос (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тамариндос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Тамариндос (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Тамариндос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Тамариндос (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Тамариндос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Тамариндос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тамариндос (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тамариндос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тамариндос (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику